Mixad dubbelturnering i curling vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2016 arrangerades i Kristins Hall i Lillehammer, Norge, mellan den 19 och 21 februari 2016. Turneringen bestod av 32 par bestående av en pojke och en flicka från olika nationer. Turneringen spelades som utslagsspel och inleddes med 16-delsfinaler. Spelarna var födda mellan 1 januari 1998 och 31 december 2001.

Resultat

Övre halva

Undre halva

Medaljmatcher

Bronsmatch

Final

Slutresultat

Referenser

Curling vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2016